Дрю Даун (справжнє ім'я: Дарнел Робінсон) — американський репер, учасник гурту The Regime, засновник власного лейблу Pimp On Records. Народився й виріс у Східному Окленді.

Кар'єра 
Однойменний трек з його альбому Can You Feel Me мав помітний успіх (1996). Репер узяв участь у записі «All bout U» з мультиплатинової четвертої платівки Тупака All Eyez on Me. Цього ж року зіграв Кейо у фільмі «Original Gangstas».

У 2001 видав свою стрічку «Hip Hop & Porn Stars» і зіграв у фільмі «On the Edge». Gangsta Pimpin' мав вийти на Ruthless Records, однак репера засудили до 16 місяців ув'язнення, термін угоди вийшов. Виконавець згадав це на початку альбому. У липні 2013 з'явився у шоу «Lockup Oakland — Extended Stay» на телеканалі MSNBC.

Дискографія

Студійні альбоми 
1993: Fools from the Street (також відомий як Dru Down)
1994: Explicit Game
1996: Can You Feel Me
2001: Pimpin' Phernelia
2002: Gangsta Pimpin'
2010: Chronicles of a Pimp

Спільні альбоми 
2006: Cash Me Out (разом з Lee Majors)
2007: Crack Muzic Vol. 1 (разом з Rahmean та Lee Majors)
2007: Crack Muzic Vol. 2 (разом з Rahmean та Lee Majors)

Компіляції 
1995: Lost Tapes I
1997: Lost Tapes II
1997: Lost Tapes III
2006: Greatest Hits
2008: Lost Tapes IV

Сингли 
 1994: «Pimp of the Year»
 1994: «Ice Cream Man» (з участю Luniz)
 1995: «No One Loves You»
 1996: «Can You Feel Me»
 1997: «Baby Bubba» (з участю Bootsy Collins)
 2010: «Hello» (з участю The Jacka)
 2011: «International Pimp (Street Version)»

Гостьові появи 

 1995: «I Got 5 on It (Clean Bay Ballas Vocal Remix)» (Luniz з участю Dru Down, Richie Rich, E-40, Shock G, Humpty Hump та Spice 1)
 1995: «Pimps, Playas & Hustlas» (Luniz з уч. Dru Down та Richie Rich)
 1995: «Put the Lead on Ya» (Luniz з уч. Dru Down)
 1996: «All bout U» (2Pac з уч. Dru Down, Yaki Kadafi, Hussein Fatal, Nate Dogg та Snoop Dogg)
 1997: «911» (Luniz за уч. Dru Down)
 1997: «Cali Lifestyles» (N2Deep з уч. Dru Down та PSD)
 1997: «Dirty Raps» (Luniz з уч. Dru Down)
 1997: «Live Yo Life» (Luniz з уч. Dru Down)
 1997: «Pistols Blazin» (3X Krazy з уч. Dru Down та Yukmouth)
 1997: «Sliden» (Cobra з уч. Dru Down, Knucklehead та Otis & Shug)
 2000: «Pimpin', Playin', Hustlin'» (Boo-Yaa T.R.I.B.E. з уч. Dru Down, Numskull та Byron «Blu» Mitchell)
 2000: «She's Paid» (AMG з уч. Dru Down та Bosko)
 2001: «Block Shit» (Yukmouth та Tha Gamblaz з уч. Phats Bossalini, Dru Down, Mac Mall та Troopa)
 2001: «I'm a Boss» (Daz Dillinger та JT the Bigga Figga з уч. C-Bo, Yukmouth та Dru Down)
 2002: «Closer Than Close» (Luniz з уч. Dru Down)
 2002: «Fugitive (Armed & Dangerous)» (Luniz з уч. Dru Down та Benjilino)
 2002: «I'm So Cool» (Yukmouth з уч. Dru Down, Lil' Ron та Richie Rich)
 2002: «Neva» (Yukmouth з уч. Big Bear та Dru Down)
 2003: «Pimp Dat Bitch» (Yukmouth з уч. B-Legit та Dru Down)
 2004: «Spin & Chop» (Yukmouth з уч. Dru Down, Kieu та Nate da Nut)
 2004: «United Ghettos of America Pt. 2» (Yukmouth з уч. 151, C-Bo, Dru Down, Eastwood, Roscoe, Spice 1 та Tha Realest)
 2006: «1st of the Month» (Yukmouth з уч. Dru Down та Monsta Ganjah)

 2006: «Get Nasty» (Pretty Black з уч. Dru Down, Husalah та Kazi)
 2006: «Mobsta's» (Pretty Black з уч. Bleu Davinci, Dru Down та J-Diggs)
 2006: «We On» (Pretty Black з уч. Dru Down та Mistah F.A.B.)
 2006: «Yada Wha» (Pretty Black з уч. Dru Down, Monsta Ganjah та Young Dru)
 2007: «Eye Candy» (Yukmouth з уч. Dru Down, Lee Majors, Pretty Black та Tuffy)
 2007: «It's Pimpin'» (The Yay Boyz з уч. Dru Down та Clyde Carson)
 2007: «My Bitches and Me» (The Yay Boyz з уч. Dru Down)
 2007: «So Paid» (The Yay Boyz з уч. Yukmouth та Dru Down)
 2007: «Wreckless» (The Yay Boyz з уч. Dru Down)
 2008: «East Oakland» (Yukmouth з уч. Bart, Beeda Weeda, The Delinquents, Dru Down, Kafani, Richie Rich, Tajai, The Team та Tuffy the Goon)
 2008: «Pimpin'» (Mac Dre з уч. Tuff da Goon, Dru Down, Thizz Mob та Rydah J. Klyde)
 2009: «City of Gods» (Lee Majors з уч. Yukmouth, The Jacka, Dru Down, Cellski та Rahmean)
 2009: «Hook Up, Cook Up» (Messy Marv з уч. Dru Down)
 2009: «Pimpin' 4 Real» (Yukmouth з уч. Dru Down, Dyson та Mac Dre)
 2010: «Attention» (E-40 з уч. Dru Down, Suga Free та Stompdown)
 2010: «Cheat'n Ass Lover» (Tha Dogg Pound з уч. Soopafly, Nate Dogg та Dru Down)
 2010: «So Trill» (Yukmouth з уч. Lil Hype та Dru Down)
 2012: «Airheads» (Blanco та Yukmouth з уч. B-Legit, Richie Rich та Dru Down)
 2012: «Where U From» (Yukmouth з уч. Rahmean, Stevie Joe, Clyde Carson, Philthy Rich та Dru Down)
 2013: «On Rubber Bands» (Lee Majors з уч. Husalah, Breeze, Dru Down, Rahmean, Big Heazy та Young Jesus)
 2014: «Snow Bunnies» (Yukmouth з уч. Java Star, DMG та Dru Down)
 2014: «The Best of Me» (Boss Tone з уч. Dru Down та ROC)
 2015: «Damn Right» (Luniz з уч. Dru Down та 4rAx)
 2015: «For Real» (The Jacka з уч. Dru Down)
 2015: «Loud» (Lee Majors з уч. Rahmean, Boss Tone, D-Dre the Giant, Tank та Dru Down)
 2015: «Old School» (Troublez з уч. Dru Down та Grumpy)
 2015: «President’s Face Pt. 2» (The Jacka з уч. Dru Down, Joe Blow та M1)
 2015: «Wut It Dew» (Luniz з уч. Dru Down)

Посилання 

Афроамериканські репери
Афроамериканські актори
Уродженці Окленда (Каліфорнія)